Fedak est un patronymeporté notamment par :

 Chris Fedak producteur de série télévisée ;
 Jolanta Fedak (1960-2020), femme politique polonaise ;
 Yuliana Fedak (1983-), joueuse de tennis ukrainienne.